Бибиа́на М. «Би́би» Беш (), урождённая — Кёхерт (; 1 февраля 1940, Вена, Австрия — 7 сентября 1996, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, дважды номинант на «Эмми».

Биография 
Бибиана М. Кёхерт (фамилия Беш при рождении) родилась 1 февраля 1940 года в Вене (Австрия) в семье автогонщика  (1918—1986) и актрисы  (1914—1993), которые развелись в середине 1940-х годов. У Биби была сестра — Крисиана Беш, а также сводные брат и сестра по матери от её второго брака с Джозефом Бешом — Эндрю Беш и Дреа Беш.

В 1959 году Биби окончила «Horace Greeley High School», а позже «Connecticut College for Women».

Карьера 

Биби дебютировала в кино в 1964 году, сыграв роль Хайпеши в эпизоде «Робин Гуд» телесериала «Детский театр НБС». Всего Беш сыграла в 115 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
В 1972 году Биби развелась со своим мужем по фамилии Мэтис. Дочь от этого брака — актриса Саманта Мэтис (род. 12.05.1970).

Смерть 
56-летняя Биби скончалась 7 сентября 1996 года после продолжительной борьбы с раком молочной железы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Умершие от рака молочной железы
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Хораса Грили